Смирин — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Смирин, Виктор Моисеевич (1928—2003) — советский российский историк и филолог, исследователь античной истории и культуры, переводчик.
 Смирин, Владимир Моисеевич (1931—1989) — советский зоолог и художник-анималист.
 Смирин, Григорий Ефимович (1955—2017) — латвийский историк и общественный деятель.
 Смирин, Илья Юльевич (род. 1968) — израильский шахматист.
 Смирин, Моисей Менделевич (1895—1975) — советский историк-медиевист.